Austria:
 Dürnstein – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land
 Dürnstein in der Steiermark – miejscowość w gminie Neumarkt in der Steiermark w kraju związkowym Styria, w powiecie Murau

Inne:
 Dürnstein – zamek

Zobacz też:
 Dürrenstein